Трештеница Доња
 Трештеница Горња